Тур Роттердама () — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Нидерландов с 1998 по 2006 год.

История 
Гонка была создана в 1998 году и сразу вошла в только что созданный календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI, в котором просуществовала на протяжении всей своей истории до 2006 года. Она проводилась предпоследней или последней в календаре Кубка гонка.

Первые два издания гонки в 1998 и 1999 году прошли под названием Ladies Tour Beneden-Maas. Её старт и финиш располагались в Спейкениссе. Дистанция протяжённостью 120 км пролегала по дорогам расположенным ниже уровня моря и имела плоский рельеф, а единственными значительными перепадами высот были туннель под Ауде-Маас и два моста через Харингвлит.

С 2000 года сменила название на Rotterdam Tour, а старт и финиш стали располагаться в Роттердаме. Протяжённость дистанции увеличилась и составляла от 130 до 140 км. Её профиль остался плоским, а в качестве подъёмов выступали мосты и туннели.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Роттердама на ProCyclingStats
 Тур Роттердама на Cycling Archives
 Тур Роттердама на CQranking
 Тур Роттердама на Memoire du cyclisme
 Тур Роттердама 1998-1999 и 2000-2006 на Cycle Base
 Тур Роттердама на First Cycling

Велогонки среди женщин